Belina – comune della Slovacchia
Belina – nome proprio di persona italiano femminile
Belìna – forma femminile di belìn, intercalare tipico della lingua ligure
Ford Belina – autovettura prodotta dalla Ford in Brasile